Изборово — название нескольких населённых пунктов России:
 Изборово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Изборово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.